

Anno 
 481 o 481 a.C.

Codici 
 481 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Moorwarfen, nella Bassa Sassonia, in Germania

Matematica 
 481 – numero